Miklós Szontagh senior (1843–1899) – węgierski lekarz, botanik, turysta, myśliwy
 Miklós Szontagh junior (1882–1963) – węgierski lekarz, taternik, działacz turystyczny